You’ll Never See… — второй студийный альбом шведской дэт-метал-группы Grave. Был выпущен в 1992 году  на лейбле Century Media Records.

Об альбоме
Впервые альбом был проигран в студии Sunlight в Стокгольме.

Список композиций 
 «You’ll Never See» — 5:10
 «Now and Forever» — 4:18
 «Morbid Way to Die» — 4:47
 «Obsessed» — 3:51
 «Grief» — 4:53
 «Severing Flesh» — 5:15
 «Brutally Deceased» — 3:59
 «Christi(ns)anity» — 4:44

Литература

Ссылки 

Альбомы Grave
Альбомы Century Media Records